Павел Преображенский:
 Преображенский, Павел Васильевич (1917—1995) — доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Преображенский, Павел Иванович (1874—1944) — российский геолог, первооткрыватель крупнейшего в мире месторождения калийно-магниевых солей (Верхнекамского).
 Преображенский, Павел Платонович (1882—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.